Сан-Педро-де-ла-Наве-Альмендра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 22,60 км². Население — 395 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 [www.turismo-prerromanico.es/arterural/spnave/spnaveficha.htm Arte Prerrománico Español: San Pedro de la Nave]

Муниципалитеты Саморы